XIX Первенство России среди любительских футбольных клубов прошло в 2010 году в два этапа. В зональных соревнованиях участвовали все клубы участники МРО (межрегиональных футбольных объединений), а финальный этап проводился среди победителей зональных первенств. Победителем финального этапа соревнования стало подмосковное «Подолье», второе место занял ФК «Елец», а третье «Биолог» Новокубанск.

Дальний Восток 
 Итоговая таблица

 * Команда «Благовещенск» была исключена из лиги после 3 игр. Результаты матчей с её участием аннулированы

Лучшие бомбардиры:

Сибирь

Высшая лига 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Первая лига 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Урал и Западная Сибирь 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Приволжье 
 Итоговая таблица

 * Команда «Зеленодольск» была исключена из лиги после 27 тура. Ей засчитаны поражения со счётом 0:3 в оставшихся матчах, а соперникам — победа с таким счётом

Лучшие бомбардиры:

Золотое кольцо 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Северо-Запад

Группа А 
 Итоговые таблицы

Группа Б 

Лучшие бомбардиры:

Группа В (Калининградская область) 
Турнир в группе был отменён и прошел в рамках 1/2 финала и финала кубка области.

1/2 финала
 Неман (Неман) 1:0 Гусев (Гусев)
 Продуктовый город (Гурьевск) 1:2 Олимпия (Гвардейск)
Финал кубка
 Олимпия (Гвардейск) 3:2 Неман (Неман)

Победитель — команда «Олимпия» Гвардейск — вышел в финальный этап.

Финальная группа 1 
Место проведения — Коряжма.

Финальная группа 2 
Место проведения — Мурманск.

Финал 
 Динамо-ГПС (Мурманск) 0:2 Химик (Коряжма)
 Химик (Коряжма) 1:2 Динамо-ГПС (Мурманск)

Победитель — «Химик» (Коряжма)

Черноземье 
 Итоговая таблица

 * Команда «Динамо» (Воронеж) была исключена из лиги после первого круга. В матчах второго круга ей засчитаны поражения со счётом 0:3, а соперникам — победа с таким счётом.

Лучшие бомбардиры:

ЮФО 
 Итоговая таблица

 Результат матча «Назрань» 1:2 «ИГУ» (Назрань) был аннулирован. Команде «ИГУ» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.
 Результат матча «ИГУ» (Назрань) 0:0 «НАЦ ФНТ» (Краснодар) был аннулирован. Команде «НАЦ ФНТ» засчитано техническое поражение со счётом 0:3.

Лучшие бомбардиры:

Московская область

Группа «А» 
 Итоговая таблица

 1.  Команде «Олимп» (Фрязино) засчитано техническое поражение и снято 6 очков за участие в матче ФК «Олимп» (Фрязино) — ФК «Квант» (Обнинск) незаявленного в установленном порядке игрока.

Лучшие бомбардиры:

Группа «Б» 
 Итоговая таблица

Лучшие бомбардиры:

Москва

Дивизион А 
 Итоговая таблица

 * Команда «Школа мяча» (Москва) снялась с соревнований после 4 тура из-за недостаточного финансирования. Результаты матчей с её участием аннулированы

Лучшие бомбардиры:

Дивизион Б 
 Итоговая таблица

Финальный турнир 
Место проведения — Сочи (24 октября — 1 ноября)
 Итоговые таблицы

Группа А 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Группа B 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финальные игры 
 Подолье (Московская область) 3:2 Елец
 Биолог (Новокубанск) 4:2 Кемерово
 Матч за 7-е место Химик (Коряжма) -:+ Спартак (Йошкар-Ола)
 Матч за 5-е место КАИТ-Спорт (Москва) 4:2 Торпедо (Миасс)

Финальная группа (за 1—4 места) 

В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Голы — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки

Финал Кубка России. III дивизион 
Место проведения — Сочи. Соревнования прошли с 25 октября по 1 ноября

Группа А

Группа В

Финальные игры 
 Матч за 7-е место: Столица (Москва) 3:0 (+:-) Кооператор (Вичуга)
 Матч за 5-е место: Динамо (Бийск)  1:0 Карелия-Дискавери (Петрозаводск)
 Матч за 3-е место: Химик (Новомосковск)  2:0 Октан (Пермь)
 Финал: Олимп-СКОПА (Железнодорожный) 0:0 (пенальти 8:7) Сызрань-2003

Примечания

Ссылки 
 Региональный футбол России 2010
 ЛФЛ 2010 на regfut.ru
 ЛФЛ 2010 на официальном сайт любительской футбольной лиги России

2010